Shropshire bezeichnet
 Shropshire, eine traditionelle und zeremonielle Grafschaft in England
 HMS Shropshire (73), ein Schiff der Royal Navy und später der Royal Australian Navy
 Shropshire-Schaf, eine Schafrasse
 Shropshire (Unitary Authority), eine Unitary Authority

Shropshire ist der Familienname folgender Personen:
 Anne Shropshire (1917–2013), Schauspielerin
 Terilyn A. Shropshire, amerikanische Filmeditorin